Säsongen 2014/2015 var Tottenham Hotspurs 23:e säsong i Premier League och 37:e säsongen i rad i den högsta divisionen i det engelska ligasystemet.

Säsongen innehöll Tottenhams 13:e framträdande i UEFA Europa League, i vilken klubben kom in i playoffomgången på grund av sin sjätteplats i Premier League säsongen 2012/2013.

Spelartrupp

Övergångar

In 

Totala utgifter:   £27 700 000

Ut 

Totala intäkter:  £37 700 000+

Utlånade spelare

Försäsongsmatcher

Premier League

Tabell

Matcher

Uefa Europa League

Playoffomgång

Gruppspel

Sextondelsfinal

Statistik

Målskyttar

Referenser 

2014/2015
Tottenham